Voici la liste des planètes mineures numérotées de 453001 à 454000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.
Certaines dates ont une note précisant que les circonstances de la découverte renvoient aux règles définies dans la circulaire MPEC 2010-U20 du Centre des planètes mineures.

Planètes mineures 453001 à 454000

453001-453100

453101-453200

453201-453300

453301-453400

453401-453500

453501-453600

453601-453700

453701-453800

453801-453900

453901-454000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Notes et références 

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000